Бачівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бачівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Бачівська сільська рада — Сумська область, Глухівський район